Josep Gaz (Martorell, 1656 - Gerona, 27 de diciembre de 1713) fue un compositor y maestro de capilla de Cataluña (España).

Se formó en la Catedral de Barcelona como monaguillo con el maestro Luis Vicente Gargallo (1636-82). Fue maestro de capilla en Mataró (1675-1685), en la Iglesia de Santa María del Mar de Barcelona (1685-1690) y, finalmente, en la Catedral de Gerona; ocupó ese último puesto el 16 de julio de 1690, y se jubiló de él en 1711.

De producción muy extensa, durante esos años escribió obras tanto para celebrar la visita del archiduque Carlos, coronado en Barcelona como Carlos III, como en honor de Felipe V para celebrar las victorias de sus tropas. Murió en 1713, y está enterrado en el claustro de la catedral de Gerona.

Referencias 
, (en catalán).

Nacidos en Martorell
Fallecidos en Gerona
Compositores del Barroco de España
Compositores de Cataluña
Compositores de España del siglo XVII
Compositores de España del siglo XVIII
Maestros de capilla de la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona
Maestros de capilla de la Catedral de Gerona